Edward Littleton ist der Name folgender Personen:

* Edward Littleton († 1558) (um 1489–1558), englischer Politiker
 Edward Littleton († 1610) (um 1555–1610), englischer Politiker
 Edward Littleton († 1629) (um 1577–1629), englischer Politiker
 Edward Littleton, 1. Baron Lyttelton (1589–1645), englischer Politiker und Adliger
 Edward Littleton, 1. Baronet (um 1599–um 1657), englischer Politiker
 Edward Littleton († 1705), englischer Kolonialadministrator und Politiker
 Edward Littleton, 2. Baronet (um 1632–1709), englischer Politiker
 Edward Littleton, 4. Baronet (1727–1812), britischer Politiker
 Edward Littleton, 1. Baron Hatherton (1791–1863), britischer Politiker
 Edward Littleton, 2. Baron Hatherton (1815–1888), britischer Politiker